Norwich Union Open — пригласительный снукерный турнир, проходивший 1970-х годах в Англии.

В этом турнире могли принимать участие как профессионалы, так и любители. Он проводился дважды (в 1973 и 1974 годах), и оба раза победителем становился Джон Спенсер. В турнире 1973 года участвовали 24 игрока, в то время как в 1974-м их количество сократилось до 16.

Все матча проходили в Piccadilly Hotel, Лондон. Спонсором турнира была компания Norwich Union.

Победители

Ссылки 

 Информация о турнире в Архиве снукера Криса Тёрнера